Motörhead bezeichnet:

 Motörhead, britische Heavy-Metal- und Hard-Rock-Band
 siehe dazu auch die Unterseite Motörhead/Diskografie, Übersicht über die musikalischen Werke der Band
 Motörhead (Album), Debütalbum der gleichnamigen britischen Band
 (250840) Motörhead, Asteroid des äußeren Hauptgürtels